Schloss Seeheim steht für:
 Schloss Seeheim (Bergstraße), ehemaliges großherzogliches Landschloss in Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Schloss Seeheim (Konstanz), Villa in Konstanz am Bodensee, Baden-Württemberg